Ку́дама — топоним:

 Кудама — река, Пряжинский район, Республика Карелия
 Кудама — посёлок, Пряжинский район, Республика Карелия

См. также 
 Кудама ибн Джафар (X век) — чиновник при дворе Аббасидов, известный как автор «Книги о харадже и искусстве секретаря»
 Кудама-губа — нежилой посёлок в Суоярвском районе Республики Карелия